Beilschmidt est un nom propre allemand qui peut faire référence à :

  (1886-1962), compositeur allemand ;
  (1978-), organiste allemand ;
 Rolf Beilschmidt (1953-), sauteur en hauteur allemand.

Patronyme germanique